Апача — село в Усть-Большерецком районе Камчатского края России. Образует Апачинское сельское поселение.

История 
К началу 18 века на месте будущего села стоял острожек, тойоном которого являлся Опача, после крещения получивший имя Василий Чириков. Из этого острожка затем выросло русское поселение. В первой половине XX века село забросили. Возродилось в 1982 году.

География 
Примерно в 1,5 км южнее села проходит автодорога, соединяющая Петропавловск-Камчатский и Октябрьский. При движении по автодороге на восток в 5 км располагается ДРП Апача. Также южнее села, около 2 км, протекает река Плотникова.

В 15 км северо-западнее села расположены Апачинские источники — минеральные горячие источники.

Апачинское сельское поселение 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Камчатской области от 22 октября 2004 года № 227 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Большерецкого района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Население 
В 1888 году в нём числилось: домов 19, и жителей обоего пола 114 жителей, в т. ч. мужского пола 55, женского пола 59. Население селения состояло из камчадал за исключением 10 русских мужчин и 15 женщин.

Инфраструктура 
В селе имеется 10 улиц: Луговая ул., Пионерская ул., Холмовая ул., Центральная ул., ул.Горького, Лесная ул., Северная ул., Школьная ул., ул.Мира и конечно самая главная улица в Апачи это ул.Юбиленйная

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Большерецкого района
Сельские поселения Камчатского края
Населённые пункты Усть-Большерецкого района